Тайваньский поход — попытка Японской империи в 1875 году захватить остров, приведшая к усилению японо-китайских противоречий.
 Первый кризис в Тайваньском проливе — первое из столкновений между силами КНР и Гоминьдановского Китая в Тайваньском проливе в 1954—1955.
 Второй кризис в Тайваньском проливе — продолжение первого кризиса в 1958 году.
 Третий кризис в Тайваньском проливе — события 1995—1996 гг., выразившиеся в эскалации военной активности в Тайваньском проливе.